Pavlicek oder Pavlíček ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Pavlicek (* 1976), deutsche Volleyballspielerin, siehe Claudia Mürle
 František Pavlíček (1923–2004), tschechischer Dramaturg und Drehbuchautor
 Petrus Pavlicek (1902–1982), österreichischer Franziskaner 
 Robert Pavlicek (1912–1982), österreichischer Fußballspieler
 Veronika Pavlicek (* 1970), österreichische Radiomoderatorin

Siehe auch:

 Pawliczek
 Pawlitzek